Sićevo est un toponyme qui peut désigner :
Siqevë/Sićevo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
Siqevë/Sićevo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Sićevo, un village de Serbie centrale situé dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
le monastère de Sićevo, sur la rive gauche de la rivière Nišava, en Serbie ;
la gorge de Sićevo, sur la rivière Nišava, en Serbie.